John Scott Haldane – szkocki lekarz, filozof i wynalazca
 John B.S. Haldane – brytyjski genetyk